Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii im. Waleriana Łukasińskiego – przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom Opieki mieści się w zespole zabytkowych budynków poklasztornych zakonu pijarów z 1675 roku oraz budynków koszarowych po Piątej Baterii Gwardii Carskiej nazywanymi „koszarami artyleryjskimi” z 1910 roku. Na terenie Domu znajduje się zabytkowa XVII wieczna kaplica oraz kaplica pogrzebowa z 1910 roku. Zespół budynków wraz z ogrodzeniem znajduje się pod opieką konserwatora zabytków.

Historia 
W 1683 biskup poznański Stefan Wierzbowski sprowadził do Piaseczna zakon pijarów, którzy założyli w miejscu kolegium.
W 1819 budynki po kolegium pijarów przeznaczono na koszary wojska carskiego. W jednym z budynków, który zamieniono na więzienie osadzono Waleriana Łukasińskiego - działacza niepodległościowego. Jego imię nosi od 1980 roku Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

W 1840 - budynki przekazano w darze w celu stworzenia schronienia dla biedoty z rejonu warszawskiego o nazwie "Dom Przytułku Starców i Kalek". Utrzymywany on był z datków ludności, darów od instytucji, od Księcia Namiestnika, Cara oraz Rządu Królestwa Polskiego. Od 1870 pomoc władz carskich ustała. Przytułek przeszedł pod opiekę Powiatowej Rady Opiekuńczej i pod nazwą "Zakład Dobroczynny na 100 miejsc i szpital na 150 łóżek". W 1905 przytułek przeszedł w ręce Miasta Warszawy.
W 1935 otoczono zespół budynków czerwonym murem. W czasie II wojny był wykorzystywany jako szpital i udzielał pomocy żołnierzom polskim i niemieckim oraz polskim jeńcom.

Po wojnie po odbudowie zdewastowanych budynków dom opieki wznowił działanie, rozszerzając działalność o własną aptekę, laboratorium, pracownię RTG i gabinet fizykoterapii.

Przypisy 

Góra Kalwaria
Góra Kalwaria